Sé quién eres (pel·lícula), pel·lícula espanyola de 2000 dirigida per Patricia Ferreira
 Sé quién eres (sèrie de televisió), sèrie espanyola de 2017 creada per Pau Freixas